Госплан СССР
 Госплан УССР
 Госплан КНР

Экономическое планирование